Der Wettbewerb im Leichtgewicht der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 2016 wurde am 8. August in der Arena Carioca 2 ausgetragen. Pro Nation durfte maximal eine Athletin antreten. Das zulässige Körpergewicht einer Athletin betrug bis zu 57 kg. Olympiasiegerin wurde die Brasilianerin Rafaela Silva vor Dordschsürengiin Sumjaa aus der Mongolei. Die beiden Bronzemedaillen gingen an Kaori Matsumoto aus Japan und die Portugiesin Telma Monteiro.

Ergebnisse

Medaillenentscheidungen

Finale

Hoffnungsrunde

Turnierbaum

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Endstand

Weblinks 
 Resultate Leichtgewicht Frauen

Leichtgewicht Frauen